Carlo Lancerotto – calciatore e dirigente sportivo italiano
 Egisto Lancerotto – pittore italiano